Куроса́ва () — японське прізвище. Дослівно перекладається як «чорний струмок», «чорна трясовина».

Персоналії 
Куросава Акіра — кінорежисер.
Куросава Окінамаро — мовознавець.
Куросава Кійосі — кінорежисер.
Куросава Кінко — музикант.